Contea di Washington o Washington County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Washington – Alabama
 Contea di Washington – Arkansas
 Contea di Washington – Carolina del Nord
 Contea di Washington – Colorado
 Contea di Washington – Florida
 Contea di Washington – Georgia
 Contea di Washington – Idaho
 Contea di Washington – Illinois
 Contea di Washington – Indiana
 Contea di Washington – Iowa
 Contea di Washington – Kansas
 Contea di Washington – Kentucky
 Parrocchia di Washington (Louisiana)
 Contea di Washington – Maryland
 Contea di Washington – Maine
 Contea di Washington – Minnesota
 Contea di Washington – Missouri
 Contea di Washington – Mississippi
 Contea di Washington – Nebraska
 Contea di Washington – New York
 Contea di Washington – Ohio
 Contea di Washington – Oklahoma
 Contea di Washington – Oregon
 Contea di Washington – Pennsylvania
 Contea di Washington – Rhode Island
 Contea di Washington – Tennessee
 Contea di Washington – Texas
 Contea di Washington – Utah
 Contea di Washington – Virginia
 Contea di Washington – Vermont
 Contea di Washington – Wisconsin